José Iglesias puede referirse a:

 José Iglesias Benítez (n. 1955), poeta extremeño;
 José Iglesias Correa «Tanguito» (1945-1972), cantautor argentino;
 José Iglesias Fernández «Joseíto» (1926-2007), futbolista y entrenador español;
 José Iglesias de la Casa (1748-1791), sacerdote y poeta español;
 José Iglesias y Fort (1902-1986), geógrafo e historiador español.
 José Raúl Iglesias (1957-), futbolista argentino.